Адель Едкінс (нар. 1988) — британська співачка
 Деррік Едкінс (нар. 1970) — американський спринтер
 Чарльз Едкінс (англ. Charles Adkins; 1932 — 1993) — американський боксер, олімпійський чемпіон 1952 року.
 Скотт Едкінс (англ. Scott Adkins; нар. 1976) — англійський актор.

Див. також 
 Ейткен
 Ейткін
 Аткінс
 Аткінсон